Ду Нашсиме́нту () — португальская фамилия/

Известные носители:
 Макариу ду Нашсименту Клементи, Мануэл Жозе (род. 1948) — португальский кардинал.
 Нашсименту, Алешандри ду (род. 1925) — ангольский кардинал.
 Ферейра ду Нашсименту, Лопу Фортунату (род. 1942) — первый премьер-министр Анголы (1975—1978).

См. также 
  (род. 1960) — португальский футболист
 Насименту — бразильский вариант.